2000 puede referirse a:

 El número natural dos mil.
 El año 2000.
 El año 2000 a. C.
 Década de 2000.
 El álbum 2000, del cantante colombiano Manuel Turizo.
 El videojuego de lucha The King of Fighters 2000.
 Cusco 2000, un álbum de Música New Age de la agrupación alemana Cusco.
 El efecto 2000, un error de software.
 Windows 2000, el sistema operativo de Microsoft Windows.